El término Effingham puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadouninedenses:
Effingham, en el estado de Illinois.
Effingham, en el estado de Nuevo Hampshire.
Effingham, en el estado de Kansas.